El nombre de Catedral de San Luis puede referirse a alguno de los edificios cristianos, catalogados como catedrales, en honor a San Luis:

Catedrales   
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Bulgaria 
 Catedral de San Luis en Plovdiv:

en Estados Unidos 
 Catedral de San Luis de Nueva Orleans

en Francia 
 Catedral de San Luis en Blois;
 Catedral de San Luis en La Rochelle;

en Haití 
 Catedral de San Luis de Francia en Jérémie;

en Israel 
 Catedral de San Luis el Rey en Haifa;

en Mauricio 
 Catedral de San Luis en ''Port Louis';